Жан Шарден:

 Шарден, Жан (1643—1713) — французский путешественник в Персию и Индию.
 Шарден, Жан Батист Симеон (1699—1779) — французский живописец.

См. также 
 Шарден